Chris Janssens, né le  à Genk, est un joueur de football international belge, devenu entraîneur à la fin de sa carrière professionnelle. Il compte sept capes internationales à la fin des années 1990.

Biographie 
Le milieu défensif joue tout d'abord à Saint-Nicolas, au Sporting Lokeren, avec les Néerlandais de Willem II et au KVC Westerlo. À Westerlo, il effectue un bon début de saison 2005-2006 qui lui permet d'être rappelé par Aimé Anthuenis en équipe nationale à plus de 36 ans. Cependant, il choisit de signer au SV Zulte Waregem à la fin de celle-ci. En 2006, alors que Janssens a encore un an de contrat, il décide de quitter le club pour Lierse SK pendant le mercato hivernal.

En janvier 2009, Janssens est nommé entraîneur assistant du Lierse SK. Lors du départ de Trond Sollied, il est nommé entraineur principal le  juin 2011. Il est licencié en novembre 2012 à la suite des mauvais résultats du club.

Statistiques

Palmarès 
Néant

Sélections 
 1998-1999 : 9 sélections, 7 capes avec

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1969
Naissance à Genk
Footballeur international belge
Joueur du Sint-Niklaasse SK
Joueur du KSC Lokeren
Joueur du Willem II Tilburg
Joueur du KVC Westerlo
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du Lierse SK
Entraîneur belge de football
Entraîneur du Lierse SK
Joueur du KSK Heist
Entraîneur de l'Eendracht Alost